Ричард де Бург, известный также как Красный граф (, The Red Earl; 1259 или несколько позже — 29 июля 1326, монастырь Атассель, Типперэри, Манстер, Лордство Ирландия) — англо-ирландский аристократ, 4-й барон Коннахт и 2-й граф Ольстер с 1271 года. Был крупнейшим землевладельцем Ирландии, вёл войны с местными королями, враждовал с Джоном Фицджеральдом, 4-м лордом Оффали (эта борьба закончилась компромиссом в 1298 году). Участвовал в шотландской войне. В 1315 году противостоял Эдуарду Брюсу, высадившемуся в Ирландии, но потерпел поражение.

Биография 
Ричард де Бург принадлежал к английскому аристократическому роду. Его прадед Уильям при Джоне Безземельном перебрался из Норфолка в Ирландию и стал лордом Коннахта, сын Уильяма, Ричард, считается 1-м бароном Коннахт, а внук, Уолтер, получил титул графа Ольстера и сосредоточил в своих руках обширные владения. Он считается крупнейшим землевладельцем не только Ирландии, но и всех Британских островов. Ричард, старший ребёнок Уолтера де Бурга и его жены Эвелины Фиц-Джон, родился в 1259 году или несколько позже.

В 1271 году первый граф Ольстер умер. Ричарда (на тот момент ещё несовершеннолетнего) вызвали в Англию, к королевскому двору. 5 января 1281 года он официально вступил в свои права, после этого совершил поездку в Ирландию, а в феврале 1283 года вернулся в Англию. В Рудланском замке король Эдуард I посвятил графа в рыцари (на Рождество 1283 года). После 1 июля 1285 года сэр Ричард снова уехал в свои владения, причём перед этим в качестве награды «за похвальную службу» монарх вдвое уменьшил его долги перед ирландским казначейством. По-видимому, под службой имелось в виду участие де Бурга в походах против валлийцев.

Сэр Ричард продолжил расширять семейные владения. В 1283 году он получил от короны поместья в Мите и Лимерике, а также владения вдовы Хью де Ласи. В 1286 году граф предпринял успешный поход против своих врагов в Коннахте, получив, по словам хрониста, «власть везде, куда бы он ни пришёл»; в том же году он сделал королём Ольстера своего ставленника Нейла Кулана, а потом заключил союз с Томасом де Клером, 1-м бароном Томондом, и группой шотландских магнатов, чтобы закрепить за Клером наследство его тестя Мориса Фицджеральда, 3-го барона Оффали. В 1288 году сэр Ричард получил под свой контроль остров Мэн, входивший в состав Шотландского королевства, но не позже июня 1290 года передал его королю Англии. В 1290 году граф стал опекуном несовершеннолетнего короля Томонда, в 1297 году унаследовал владения своего дяди по отцу Ричарда Фиц-Джона, умершего бездетным. От английской короны он получил пожизненную опеку над тремя замками в Коннахте.

Главным конкурентом де Бурга в Ирландии был Джон Фицджеральд, 4-й лорд Оффали. Вражда двух баронов достигла апогея в 1294 году, когда сэр Ричард оказался в плену у Фицджеральда в замке Леа; чтобы получить свободу, граф отказался от своих прав как сюзерена над владениями Джона в Коннахте (12 апреля 1295). После этого Ольстер и Оффали вместе двинулись против ирландцев Лейнстера, причём де Бург получил сто фунтов на покрытие своих расходов. Однако вражда продолжилась, так что король 18 октября 1295 года направил обоим баронам письма с просьбой примириться. Юстициарий Ирландии Джон Воган вскоре после этого добился двухлетнего перемирия, а окончательно конфликт был урегулирован в 1298 году, когда Фицджеральд уступил де Бургу все свои владения в Коннахте и Ольстере в обмен на земли в Лейнстере и Манстере той же ценности.

Граф, в отличие от своих предшественников, был тесно связан с Шотландией. Его жена по матери была родной племянницей Джона Баллиола (с 1292 года короля Шотландии под английской эгидой), его сестра Эгидия незадолго до 10 октября 1296 года стала женой Джеймса Стюарта, а одна из дочерей вышла за Роберта Брюса (с 1306 года короля Шотландии и врага Англии). Сэр Ричард принял участие в шотландском походе Эдуарда I в 1296 году, причём получил тогда рекордное для графа жалованье. В 1303 году он выставил для очередной кампании большое войско; известно, что перед отъездом в Дублинском замке де Бург посвятил 33 участника похода в рыцари. Эдуард I наградил графа за усердие опекой над землями Ральфа Пипарда и прощением всех долгов перед ирландским казначейством, которые превышали на тот момент 11 тысяч фунтов (известно, что весь Коннахт приносил сэру Ричарду тысячу фунтов в год).

В 1309 году сэр Ричард вёл с Брюсом переговоры о мире. В 1313 году король Роберт высадился в Ольстере и заключил перемирие; однако спустя два года его брат Эдуард переправил в Ирландию целую армию, чтобы вытеснить англичан с острова. Граф возглавил борьбу с шотландцами. Он поклялся, что привезёт Брюса в Дублин живым или мёртвым, но вскоре был разбит при Конноре (1 сентября 1315). Один из хронистов сообщает, что сэр Ричард целый город скитался по Ирландии, не имея какой-либо власти, а враги тем временем взяли ряд его замков. Явная неспособность де Бурга организовать оборону и его свойство с Брюсами убедили многих в том, что граф втайне перешёл на сторону шотландцев. Поэтому 21 февраля 1317 года сэр Ричард был арестован в аббатстве Святой Марии по приказу мэра Дублина и оказался в заключении в Дублинском замке. После вмешательства короля Эдуарда II графа освободили (8 мая 1317). 27 июня он поклялся, что даст отпор всем врагам короля — как в Ирландии, так и в Шотландии. В 1318 году Брюс был наголову разбит и погиб при Фогхарте, но сэр Ричард в это время находился при королевском дворе.

Де Бург стал одним из гарантов Ликского договора, заключённого в 1318 году между Эдуардом II и баронской оппозицией. Его позиции при дворе на тот момент выглядели достаточно сильными, но годом позже сэр Ричард получил приказ передать три замка в Коннахте Роджеру Мортимеру. Возможно, даже его графский титул считался какое-то время утраченным, и потребовалось специальное подтверждение прав от дублинского парламента (1320). В 1322 и 1323 годах сэр Ричард участвовал в шотландских походах. В 1326 году, будучи уже стар и болен, он посетил парламент в Килкенни, устроил большой пир для своих вассалов и удалился в монастырь Атассель в Типперэри, основанный его прадедом. Там граф и умер 29 июля того же года.

Память 
Один из хронистов описывает сэра Ричарда как человека мудрого, благоразумного и остроумного. В «Анналах Коннахта» он назван «лучшим из англичан в Ирландии». Сохранился текст плача о де Бурге, сочинённого после его смерти на гэльском языке.

В некоторых источниках сэра Ричарда называют «Красным графом» ().

Семья 
До 27 февраля 1281 года Ричард де Бург женился на Маргарет де Бург, дочери своего кузена Джона де Бурга и Сесилии Баллиол (умерла в 1304 году). В этом браке родились:

 Эвелина; муж — Джон де Бирмингем, 1-й граф Лаут;
 Элеонора; муж — Томас Мултон, 1-й барон Мултон из Эгремонта;
 Элизабет (около 1284—1327); муж — Роберт I Брюс, король Шотландии;
 Уолтер или Уильям (умер в 1304);
 Джон (1286—1313), муж Элизабет де Клер и отец 3-го графа Ольстера Уильяма;
 Матильда (около 1290—1320); муж — Гилберт де Клер, 8-й граф Глостер (изначально он должен был жениться на Эвелине, но его послы сочли Матильду более красивой);
 Томас (умер в 1316);
 Кэтрин (умерла в 1331); муж — Морис Фицджеральд, 1-й граф Десмонд;
 Эдмунд (единственный сын, переживший отца);
 Джоанна (умерла в 1359); 1-й муж — Томас Фицджеральд, 2-й граф Килдэр; 2-й муж — Джон Дарси, 1-й барон Дарси из Найта.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Ричард
Персоналии:История Ирландии
Бароны Коннахт
Графы Ольстер